Julius Streicher, fundador i editor del diari Der Stürmer, que es va convertir en un element central de la màquina de propaganda nazi.
 Ludwig Streicher (Viena, 26 de juny del 1920 – 2003), contrabaixista austríac.